Il termine sostanza, che deriva dal latino substantia e dal greco ὑποκείμενον (hypokeimenon), letteralmente tradotto con ciò che sta sotto, può avere diversi significati:
 
 In filosofia, per sostanza, si intende ciò che è all'interno della cosa sensibile e che non muta e quindi ciò che propriamente e per prima è inteso come elemento ineliminabile, costitutivo di ogni cosa per cui lo si distingue da ciò che è accessorio, contingente.
 In chimica il  sinonimo di sostanza pura
 in farmacologia, si può intendere come sostanza stupefacente

Altri progetti